Magnum (z latinského magnum)

Zbraně a náboje

Ruční palné zbraně 
 The .357 Magnum
 The .41 Remington Magnum
 The .44 Magnum
 The .475 Wildey Magnum
 The .500 S&W Magnum

Pušky
 .338 Lapua Magnum
 7 mm Remington Magnum
 .22 Winchester Magnum Rimfire

Hudba
 Magnum (hudební skupina), britská rocková skupina
 pseudonym Sami Wolkinga, bývalého člena skupiny Lordi

Produkty
 Magnum (zmrzlina)
 Magnum (kondom)

Vozidla
 Dodge Magnum, automobil
 Renault Magnum, tahač návěsů
 Vauxhall Magnum, automobil
 Chrysler LA engine

Lodě
 Magnum 8.5, jachta
 MV Magnum, kambodžská nákladní loď

Technologie
 MIPS Magnum,
 Magnum (raketa)
 Magnum (satelit), třída amerických průzkumných satelitů
 Multicolor Active Galactic Nuclei Monitoring (MAGNUM)

Businesses a organizace
 Magnum Research, výrobce zbraní
 Magnum Photos, fotografové
Magnum (kryptoměna)

Biologie
 Foramen magnum, velký týlní otvor